Таянды — название нескольких населённых пунктов:
 Таянды — посёлок в Еманжелинск Челябинской области.
 Таянды — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.